The Fake – film del 1927 diretto da Georg Jacoby
The Fake – film del 1953 diretto da Godfrey Grayson
The Fake – cortometraggio del 2015 diretto da Matthew Douglas Helfgott